Classement par date de naissance des intéressées.

 Hjalmar Selander (1859-1928), acteur et directeur de théâtre suédois.
 Concordia Selander (1861-1935), actrice suédoise.
 Sten Selander (1891-1957), poète et critique suédois.
 Lesley Selander (1900-1979), réalisateur américain.
 Hans Selander (1945-), joueur de football suédois.
 Robert Selander (1951-), homme d'affaires américain.
 Bjorn Selander (1988-), coureur cycliste américain.

Homonymie de patronyme